Маше́вская () — женская форма польской фамилии Машевский.

Машевская 
 Машевская, Ирина Владимировна (род. 1965) — российский химик, декан химического факультета Пермского университета.

См. также 
 Машева
 Машево